Галина Юрьевна Скиба (родилась 9 мая 1984 года в Харькове) — российская хоккеистка, выступающая на позиции нападающей в дмитровской команде «Торнадо» и в женской сборной России.

Биография 
Родилась 9 мая 1984 в Харькове. В раннем возрасте перебралась в Белгород, где начала заниматься фигурным катанием. Вскоре перешла в хоккейную секцию, первым тренером стал её отец Юрий Алексеевич. В 2002 году приехала в Москву на отбор в хоккейную команду. Получила предложение от нижегородского СКИФа и приняла его — в составе нижегородской команды выступала до 2006 года. С 2006 года выступает за подмосковный «Дмитров». С 2003 года играет за сборную России.

Сестра тренера молодёжной хоккейной команды «Драгуны» Алексея Скибы.

Чемпионка России (2007, 2009, 2011—2013). Серебряный призёр чемпионатов России (2008, 2010). Обладатель Кубка европейских чемпионов.

Достижения 
 Чемпионка России (Чемпионат России по хоккею с шайбой среди женщин) 2003,2004,2005,2007,2009,2011,2012,2013,2015,2016,2017 г.
 Серебряный призёр чемпионатов России — 2006,2008,2010,2014 г.
 Трёхкратная обладательница Кубка Европейских чемпионов 2009 года.
 Участвовала в Олимпийских играх в Турине и Сочи.
 Бронзовый призёр чемпионата мира 2013 и 2016 годов.
 Мастер спорта России международного класса (2013)

Дисквалификация 
12 декабря 2017 года решением Международного олимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил аннулированы результаты полученные на Олимпийских игр 2014 года в Сочи и пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх. 1 февраля 2018 года Спортивный арбитражный суд частично удовлетворил апелляцию, заменив пожизненное отстранение на пропуск  Олимпийских игр 2018 года.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Sportbox.ru
 Профиль на сайте Федерации хоккея России
 Профиль на сайте Komanda2014.com
 Профиль на сайте клуба «Торнадо»
 Досье на сайте РБК

Хоккеистки России
Игроки женской сборной России по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Игроки ЖХК СКИФ
Игроки ЖХК «Торнадо»
Хоккеисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил